Das Juniorinnendoppel der Wimbledon Championships 1984 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerinnen waren Patty Fendick und Patricia Hy.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Juniorinnendoppel
1984